Nikotinamid adenin dinukleotid
Noradrenalin